Штекборн:

 Штекборн — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Тургау.
 Штекборн — округ в Швейцарии. Центр округа — город Штекборн.